Als Etats Units d'Amèrica:
 Jonesboro (Arkansas).
 Jonesboro (Geòrgia).
 Jonesboro (Illinois).
 Jonesboro (Indiana).
 Jonesboro (Louisiana).
 Jonesboro (Maine).
 Jonesborough (Tennessee), històricament també anomenada Jonesboro.
 Al Regne Unit:
 Jonesborough (Armagh), petita població d'Irlanda del Nord, ocasionalment també anomenada Jonesboro.